

Films
 In the Bag est un film de Harry Edwards sorti en 1932.
 In the Bag est un court métrage d'animation produit par les Studios Disney sorti en 1956.
 In the Bag est un film documentaire de Lauren Malkasian sorti en 1997
 In the Bag est un court-métrage de Charles Parsons sorti en 2006.
 In the Bag est un court-métrage de David Bemis sorti en 2009.